Die Abkürzung XMP steht für:
 Extensible Metadata Platform, eine Auszeichnungstechnologie für Metadaten
 Xanthosinmonophosphat in der Biochemie
 Extreme Memory Profile des Herstellers Intel (Zertifizierung von RAM-Speichern - XMP) 

X-MP steht für:
 Cray X-MP, ein Supercomputer

XMP